Andalusien steht für:
 Andalusien, eine autonome Gemeinschaft Spaniens
 Planquadrat Andalusien, ein Koordinatenpunkt im Südatlantik
 Andalusien (Bergwerk), ehemalige Steinkohlegrube in Schlesien

Siehe auch:
 Ruta del Sol (Andalusien-Rundfahrt)
 Andalucía (Radsportteam)
 Andalucía
 Andalusia
 Andaluz